Pogostost priimka Bubnov je bila po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije na dan 1. januarja 2010 manjša kot 5 oseb.

Znani slovenski nosilci priimka 
 Aleksandr Dmitrijevič Bubnov (1883—1963), ruski kontraadmiral, emigrant v Jugoslaviji, prof. rus. jezika
 Anjuta Bubnov Škoberne (*1943), pravnica, strokovnjakinja za delovno in socialno pravo
 Nikolaj Mihajlovič Bubnov (1858—1943), ruski zgodovinar medievist in lingvist, univ. profesor (v Ljubljani po 1.svet. vojni)
 Sergej Bubnov (1914—2000), rusko-slovenski seizmolog in potresni inženir

Znani tuji nosilci priimka 
 Aleksandr Bubnov (1908—1964), ruski sovjetski slikar uradnega sloga
Aleksandr Viktorovič Bubnov (*1955), sovjetsko-ruski nogomataš in trener
 Andrej Sergejevič Bubnov (1884—1938), ruski revolucionar in sovjetski politik
 Ivan Grigorjevič Bubnov (1872—1919), ruski pomorski oficir (generalmajor) in konstruktor podmornic
 
 
 Vladimir Bubnov (*1940), sovjetsko-ruski nogometaš in trener

Zunanje povezave